Ардианшах (; ) — индонезийский шахматист, гроссмейстер (1986).

В составе сборной Индонезии участник 11-и Олимпиад (1970—1974, 1978—1990 и 1996). и зонального турнира ФИДЕ в Джакарте (1987) — 5-е место.

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Багио (1980) — 3—6-е; Суракарта — Денпасар (1982) — 10—14-е; Джакарта (1983 и 1986) — 1-е и 1—2-е места.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Индонезии